Села:
 Теснівка — Житомирська область, Житомирський район
 Теснівка — Житомирська область, Коростенський район
 Теснівка — Житомирська область, Звягельський район